Döhring oder Doehring ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Döhring (1843–1920), deutscher Richter und Parlamentarier
 André Doehring (* 1973), deutscher Musikwissenschaftler
 Bruno Doehring (1879–1961), deutscher evangelischer Theologe und Domprediger in Berlin
 Christian Doering (* 1981) deutscher Spieler der Rugby-Union-Nationalmannschaft
 Clara Döhring (1899–1987), deutsche Politikerin (SPD)
 Fritz Döhring, Pseudonym von Carl Hermann Busse (1872–1918), deutscher Lyriker
 Herbert Döhring (1913–2001), deutsches SS-Mitglied und Hausverwalter Hitlers
 Jim Doehring (* 1962), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Johannes Doehring (1908–1997), deutscher evangelischer Theologe  
 Karl Doehring (1919–2011), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Siegfried Döhring (1879–1941), deutscher Architekt, Kunsthistoriker, Archäologe, Schriftsteller und Übersetzer
 Sabine Henze-Döhring (* 1953), deutsche Musikwissenschaftlerin und Opernforscherin
 Sieghart Döhring (* 1939), deutscher Musikwissenschaftler und Opernforscher
 Sophie Döhring (1885–1977), deutsche Landespolitikerin (Baden-Württemberg) (SPD)
 Wanda Döhring (1922–2012), deutsche ehrenamtlich Tätige, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

Siehe auch:
 Dohring
 Döring